Jako dům U Kamenného stolu bývá označováno více objektů:

Praha:

 tzv. Braunův dům nebo také palác Salmovský, původně středověký dům na rohu Karlova náměstí a Řeznické ulice
 secesní dům č. 550/35 na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice z roku 1910 nebo pozdější doby
 předchůdce výše uvedeného domu, jenž byl zbořen roku 1910 nebo 1911 a v němž roku 1899 zemřela Karolína Světlá
 Grömlingovský palác, zvaný též U Raka, rokokový palác na Malostranském náměstí
 dům U Měny neboli U Kamenného stolu na Staroměstském náměstí 550/18

Pravopisná poznámka 
Podle současných doporučení Pravidel českého pravopisu (1993/94) i IJP se píše předložka i první výraz po předložce s velkým písmenem (dům U Kamenného stolu), dřívější způsob psaní je dům U kamenného stolu.

Reference

Podobné názvy 
 Dům U Kamenného zvonu
 Dům U Kamenného ptáka nebo také U Zlatého Sokola, Šporkova 318/4, Malá Strana, Praha 1
 Dům U Kamenného beránka nebo také U Bílého jednorožce
 Dům U Kamenného sloupu neboli Luna, Úvoz 160/24, Malá Strana, Praha 1
 Kamenný dům v Kutné Hoře
 Hostinec „U kamenného stolu“, film podle románu Karla Poláčka

Domy v Praze